Ogata se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kazuo Ogata
 Masasuke Ogata